Subwave — российский драм-н-бейс-дуэт, существующий с 1998 года. Состав — Глеб Соловьев и Александр Ротов. Ныне только Глеб Соловьёв.

В 2001 парни совершили прорыв на международную драм-н-бейс сцену. Владельцы английского лейбла Tech Itch Recordings были ошеломлены новым открытием из России. Последовал выход дебютной пластинки Subwave «Bad ambition / Digital Symphony» и соседство с легендами драм-н-бейс сцены Tech Itch (Mark Caro) и Decoder (фронтмен группы Kosheen). Успех был предзнаменован! Их первый релиз был окружен вниманием огромного количества топовых диск-жокеев, включая неподражаемого Andy C и ветерана радиовещания с 30 летним стажем John Peel (BBC Radio 1). Кроме всего прочего Subwave стали первыми европейскими музыкантами для которых открылись двери старейшего и можно сказать главного драм-н-бейс лейбла Moving Shadow. Rob Playford, владелец Moving Shadow, не нуждается в представлении. Человек, ответственный за рождение драм-н-бейс жанра, талантливый композитор, приложивший руку к созданию саундтреков для фильмов «James Bond 007: Die Another Day» (включая одноимённый трек Мадонны) и «Fast And Furious». Subwave не сбавляли темпов. 2003 год увидел начало совместной работы с московским музыкантом Paul B. Не трудно представить, что плоды этого сотрудничества получили широчайшее признание, о чём свидетельствуют релиз на лейбле DJ Trace — DSCI4 Records («Something Sick» / «Breakthrough»), а также «What You Want» на лейбле проекта Aquasky — Sonix.

Пионер и лицо американского драм-н-бейс жанра Dieselboy не собирался оставаться в стороне от своих британских соратников. Subwave и Paul B получили предложение ремиксовать трек «Flight 643» одного из самых известных диск-жокеев и музыкантов планеты Tiesto, эксклюзивно для продавшегося тиражом в 80.000 копий, альбома «Dieselboy — The Dungeonmaster's Guide». Но никто даже и не мог подумать, что ремикс русских музыкантов получит позитивные отзывы от музыкальных критиков Washington Post и New York Times.

В 2005 году Пуэрто-Рико и Россия объединяют силы в творческом порыве, результатом чего становится выход совместного трека Subwave и Fission «Conformist» на лейбле DJ Friction Transparent Records. Далее запланированы релизы на Formation, New Identity, Vibez и лейбле пушеров техно звучания Universal Project с одноимённым названием, куда подписана совместная композиция Subwave и канадских резидентов Renegade Hardware и Metalheadz — Gremlinz & Stranjah. Также в списке хитовых релизов популярнейший трек So Twisted, который вышел на легендарном лейбле Chronic (Sublabel V Recordings), принадлежащем Bryan Gee.

С 2006 года в проекте Subwave участвует только Глеб Соловьев. Александр в данный момент занимается написанием электро музыки и успешно издает её на западных лейблах под именем Stop Thinking.

В 2007 Goldie пригласил Глеба Subwave присоединиться к лейблу Metalheadz и предложил выпустить сольный EP. Первые подписанные треки называются «Memories» и «Dreamcatcher». Запланированы релизы на лейблах Rufige и Metalheadz. Это нереально знаковое событие для СНГ, с учётом того насколько закрытой семьей является лейбл Metalheadz и как высоки стандарты музыки, выходящей там. До этого момента, чести выпускаться на легендарном Metalheadz удостаевались только два европейских музыканта, находящиеся не в UK — Ill.Skillz и Seba, а теперь и Subwave.

Subwave также присоединился к артистам лейбла Critical, который всегда отличался нереальным уровнем выпускаемого материала. Владелец лейбла DJ Kasra также предложил Глебу выпустить сольный EP.

Осенью 2009 Глеб присоединился к семье Hospital Records и теперь издается, в основном, на двух лейблах — Metalheadz и Hospital.
В конце 2010 Глеб планирует издать полноценный альбом на Metalheadz.

На данный момент треки Subwave играются многими драм-н-бейс DJ-ями (DJ Hype, Grooverider, Fabio, Bryan Gee, Goldie и другие.

В период с 2010 по 2014 был участникам украинской группы ТОКИО.

Основная дискография

Альбомы 
 Phobos / Мистерия звука (CD) 2001

Мини-альбомы и синглы 
 First Time (Genesis EP) Metalheadz 2009
 I Need You / Stars Get Down (The Future Sound Of Russia EP) (12") Hospital 2009
 Plastic Heart (feat. Stop Thinking) (12") Kos.Mos Music 2009
 Dreamcatcher / Special Skills (12") Metalheadz Platinum 2009
 Think / Indigo (12") Shogun Audio 2008
 You Are On My Mind (CD) New Identity 2008
 Universal Dimension (12") Syntax Audio 2008
 Moscow Lights (CD) Critical 2007
 So Twisted (12") Chronic 2007
 Storm System (feat. ASC) (12") Covert Operations 2007
 One (feat. Electrosoul System) (12") Phuzion 2007
 Believe Me (12") New Identity 2006
 Recharge (feat. ASC) (12") Covert Opertions 2006
 Conformist (feat. Fission) (12") Transparent 2005
 High Hopes / Intellect (12") Encrypted 2004
 What You Want (feat. Paul B) (12") Sonix 2004
 Something Sick / Break Through (feat. Paul B) (12") DSCI4 2003
 Dirty Dozen / The Visions (12") Tech Itch Recordings 2003
 Bad Ambition / Digital Symphony (12") Tech Itch Recordings 2002

Ремиксы 
 Screamheads ft. Camila Andrade — Under The Sun (Subwave Remix) (DD) Spin 2007
 Tiesto — Flight 643 (Paul B & Subwave Remix) (CD) Human 2004
 Technical Itch feat. MC James — The Risin' (Subwave Remix) (12") Moving Shadow 2003

Неофициальные ремиксы (бутлеги) 
 Chemical Brothers — Galvanize (Paul B & Subwave Bootleg) (12") White Label 2006

Ссылки

Примечания 

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы в стиле драм-н-бейс